Holdorf steht für:
 Holdorf (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil von Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Holdorf (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Holdorf (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Holdorf, historische Schreibweise von Holtorf, Ortsteil im Stadtbezirk Beuel der Stadt Bonn in Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Doris Holdorf, deutsche Handballspielerin
 Jürgen Holdorf (* 1956), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Udo Holdorf (* 1946), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Willi Holdorf (1940–2020), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Holldorf
 Holtorf (Begriffsklärung)
 Holtorff